Winsheim ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Nicolaus von Winsheim (1694–1751), deutsch-russischer Astronom und Geograph
 Veit Winsheim (1501–1570), deutscher Rhetoriker, Philologe und Mediziner
 Veit Winsheim der Jüngere (1521–1608), ungarischer Rechtswissenschaftler
Siehe auch:
 Wimsheim
 Windsheim
 Wintzenheim
 Winzenheim